Arnos Grove (métro de Londres) : station du métro de Londres
 Arnos Grove (quartier) : quartier du nord de Londres